Georg Brandes ist der Name folgender Personen:

* Georg Brandes (Sänger) (1836–1901), deutscher Opernsänger (Bariton), Theaterregisseur und -intendant
 Georg Brandes (1842–1927), dänischer Literaturkritiker, Philosoph und Schriftsteller
 Georg Brandes (Maler) (1878–1952), deutscher Maler
 Georg Friedrich Brandes (1709–1791), deutscher Jurist und Kunstsammler